Mount Crawford bezeichnet mehrere Berge:
 Mount Crawford (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia
 Mount Crawford (South Australia) in den Mount Lofty Ranges in Australien
 Mount Crawford (Antarktika) im Ellsworthgebirge der Antarktis 
 Mount Crawford (Neuseeland) in Neuseeland
 Mount Crawford (New Hampshire), in the US White Mountains